Вольнянский сельский совет () — входит в состав
Ореховского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Вольнянка.

История 
 1920 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Вольнянка 
 с. Василевское 
 с. Общее

Примечания